Elissa Sursara (Sydney, 14 de fevereiro de 1988) é uma bióloga, ambientalista, e atriz australiana, formada pela Universidade Nacional da Austrália.

Televisão 
2001 Boston Public .... Rea
2006-08 Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais  ... Ativista / Ambientalista

Ligações externas 
 

Atrizes da Austrália
Naturais de Sydney
Nascidos em 1988